Meer (watervlakte), een door land omringde watervlakte

België:
 Meer (Antwerpen), een deelgemeente van Hoogstraten
 Meer (Limburg), een gehucht van Riemst
 Meer (Vlaams-Brabant), een gehucht van Tienen

Duitsland:
 Meer (Duitsland), een plaats bij Tönisvorst, Noordrijn-Westfalen

Nederland:
 Meer (Twenterand), een plaats in de gemeente Twenterand
 Meer (Eersel), een buurtschap in de gemeente Eersel in Noord-Brabant

Personen
 Frits van der Meer, een Nederlandse archeoloog, kunsthistoricus, literator en rooms-katholiek priester
 Ilonka van der Meer, een Nederlandse triatlete
 Pieter van der Meer de Walcheren, Nederlands denker en auteur
 Robine van der Meer, een Nederlandse actrice en fotomodel
 Ruben van der Meer, een Nederlandse acteur en cabaretier
 Simon van der Meer, een Nederlandse natuurkundige
 Theo van der Meer, een Nederlandse historicus
 Tycho van Meer, een Nederlandse hockeyer
 Vonne van der Meer, een Nederlandse schrijfster

Overig
 Meer (Jan van Veen), single van Jan van Veen
 Meer (trigram), uit het Chinese Boek van Veranderingen